Klingsor se poate referi la: 

Personaje ficționale: 
 Klingsor (alternativ Klingsohr, Clinschor, Klingesor,  Klinsor von Ungerlant), vrăjitor din literatura medievală germană, echivalentul lui Merlin din literatura medievală engleză  
 Klingsor, vrăjitor din opera Parsifal a lui Richard Wagner 
 Klingsor, pictor și protagonist al nuvelei „Ultima vară a lui Klingsor” a lui Hermann Hesse 
 Klingsor, om de știință nazist în romanul În căutarea lui Klingsor (En busca de Klingsor) al lui Jorge Volpi. 

Persoane: 
 Tristan Klingsor (1874-1966), poet francez 

Altele: 
 9511 Klingsor, un asteroid din centura principală
 Klingsor, o revistă culturală de limba germană care a apărut la Brașov în perioada 1924-1939